Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1993 года () — 15-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 3 по 11 июля 1993 года на стадионе «Tun Razak Stadium» в городе Куала-Лумпур (Малайзия).

Победителями Трофея чемпионов (в 6-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Германии со счётом 4:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Пакистана со счётом 6:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Олимпийских играх 1992, 1-е место на Трофее чемпионов 1992, 4-е место на чемпионате мира 1990
  — 1-е место на чемпионате мира 1990, 4-е место на Олимпийских играх 1992
  — 2-е место на чемпионате мира 1990, 3-е место на Олимпийских играх 1992
  — 2-е место на Олимпийских играх 1992, 3-е место на чемпионате мира 1990
  —

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1993 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1993 на сайте todor66.com

1993
Июль 1993 года
Спорт в Малайзии в 1993 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре